Moxter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Moxter (1929–2018), deutscher Ökonom, Hochschullehrer und Autor
 Michael Moxter (* 1956), deutscher evangelischer Theologe, Religionsphilosoph und Hochschullehrer